Die Carol Weymuller Open 2017 fanden vom 17. bis 23. Oktober 2017 in Brooklyn, New York City, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2017/18 und gehörte zur Kategorie PSA 50.

Vorjahressiegerin Nour El Sherbini nahm erneut teil und startete topgesetzt ins Turnier. Nach drei Siegen erreichte sie das Endspiel, in dem sie Joelle King mit 11:7, 11:5 und 11:3 bezwang.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Emilia Soini einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2017/18
2017
Sportveranstaltung in Brooklyn